Analong – wymarły rodzaj dinozaura, zauropoda z rodziny Mamenchisauridae.

W leżących na południowym zachodzie Chin prowincji Junnan i powiecie Lufeng, niedaleko miejscowości Konglongshan w Dolinie Lufeng World Dinosaur, w różowoczerownych mułowcach środkowojurajskiej formacji Chuanjie znaleziono zbiorowisko kości, opisane przez Fanga i innych w 2000. Znajdowały się tam kości dinozaura. Zaliczono je do gatunku Chuanjiesaurus anaensis umieszczonego wtedy w rodzinie cetiozaurów. Kolejne wyniki badań opublikowano rok później. Sekiya (2011) zaliczał już szczątki do Mamenchisauridae. Odkrył zarazem, że znalezisko obejmuje kości dwóch różnych osobników. W opisie Nebulasaurus rodzaj wymieniany jest jako bazalny przedstawiciel Eusauropoda, kreatorzy Anhuilong zaliczają rodzaj do Mamenchisauridae, proponując następujący kladogram (uproszczono):

Xin-Xin Ren i inni powtórnie opisali znalezisko. Dostrzegli oni, że holotypowe znalezisko Chuanjiesaurus i drugi okaz, skatalogowany jako LFGT LCD 9701–1, obejmujący 11 kręgów szyjnych, 8 grzbietowych, 4-5 krzyżowych (okaz nie został wydobyty), 24 proksymalne ogonowe, żebra, szewrony, kości łonowe, kości ramienną, promieniową i łokciową, kości śródręcza, kości biodrową i udową, dzielą istotne różnice. W ich opinii uzasadniały one wyróżnienie osobnego gatunku, a nawet rodzaju. Nadano mu nazwę Analong chuanjieensis. Nazwa rodzajowa wywodzi się od wioski leżącej w okolicy miejsca znalezienia kości, do której dodano cząstkę long, oznaczającą po chińsku smoka, podobnie jak w przypadku np. Anhuilong. Epitet gatunkowy z kolei nawiązuje do nazwy pobliskiego miasta.

Autorzy rodzaju przeprowadzili ponowną analizę filogenetyczną, która zaowocowała następującym kladogramem (uproszczono):

Przypisy 

Zauropody
Dinozaury Azji
Dinozaury jury